Акмектеп — название населённых пунктов в Казахстане:

 Акмектеп  (бывшая Белая школа) — село в Тарбагатайском районе Восточно-Казахстанской области.
 Акмектеп — село в Баянаульском районе Павлодарской области.